Assad kan syfta på

Personer 

 Hafez al-Assad (1930–2000) Syriens president 1971–2000
 Bashar al-Assad (född 1965) Syriens president sedan 2000
 Asma al-Assad (född 1975) hustru till Bashar al-Assad

Övrigt 
 Assad (vattendrag) i Eritrea